Йоуни Юрьёля (; 24 октября 1959) — финский шахматист, гроссмейстер (1990).

В составе национальной сборной участник 8-и Олимпиад (1982—1992, 1996 и 2000).

Книги 
 Easy Guide to the Classical Sicilian – featuring the Richter-Rauzer and Sozin Attacks. Everyman Chess, London 2000, ISBN 1-857-44524-4.
 An Explosive Chess Opening Repertoire for Black. Gambit Publications, London 2001, ISBN 1-901983-50-1. (в соавторстве с Jussi Tella)
 The Queen’s Indian. Gambit Publications, London 2003, ISBN 1-901983-90-0. (в соавторстве с Jussi Tella)

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 
 
 Личная карточка Йоуни Юрьёля на сайте 365chess.com
 Личная карточка Йоуни Юрьёля на сайте OlimpBase.org

Шахматисты Финляндии